Амфитея может означать:

 Амфитея — персонаж древнегреческой мифологии.

Топоним в Греции
 Амфитея (Арта) — деревня в общине Николаос-Скуфас в Эпире.
 Амфитея (Лариса) — деревня в общине Лариса в Фессалии.
 Амфитея (Коринфия) — деревня в общине Ксилокастрон-Эвростина на Пелопоннесе.
 Амфитея (Ихалия) — деревня в общине Ихалия на Пелопоннесе.
 Амфитея (Месини) — деревня в общине Месини на Пелопоннесе.
 Амфитея (Эвбея) — деревня на Эвбее.
 Амфитея (Янина) — деревня в общине Янина.
 Амфитея (Палеон-Фалирон) — район города Палеон-Фалирон в Аттике.